Van Lede (Nederlands geslacht), een Nederlands geslacht
 Van Lede (Brugge), een Belgisch geslacht

Zie ook 
 Lede (doorverwijspagina)
 Ter Leede (doorverwijspagina)